VKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vorkuta (Russia)